Acrorhynchides är ett släkte av plattmaskar som beskrevs av Embrik Strand 1928. Acrorhynchides ingår i familjen Polycystididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Virvelmaskar
Acrorhynchides